Rodalies de Catalunya
 Rodalies de Barcelona
 Rodalies de Girona
 Rodalies de Lleida
 Rodalies de Tarragona
 Rodalies Renfe
 Rodalies Astúries
 Rodalies Bilbao
 Rodalies Madrid
 Rodalies Màlaga
 Rodalies Múrcia-Alacant
 Rodalies Saragossa
 Rodalies València